MI 09 — современный французский двухэтажный электропоезд, производящийся совместно Францией (Alstom) и Канадой (Bombardier). В 2010 году поезд прошёл испытания, а в 2011 - сертификацию. 5 декабря 2011 года первый поезд был принят для эксплуатации на линии RER A. По состоянию на 18 января 2012 года построено уже 10 поездов, из которых 3 уже эксплуатируются.

Официально подтверждено, что RATP сделало заказ на 104 состава на общую сумму 2,5 миллиарда евро. Поезда должны быть введены в эксплуатацию до 2014 года.

В связи с заказом заводы фирмы Alstom выполнят только 70% поездов. Остальные 30% построят на заводах компании Bombardier.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110211105140/http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Valenciennes/actualite/Valenciennes/2011/02/09/article_la-rame-mi-09-concue-a-petite-foret-pour.shtml
 https://web.archive.org/web/20120116233251/http://www.metro-pole.net/actu/article1216.html
 https://web.archive.org/web/20160303181206/http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_40803/le-mi09-entame-sa-campagne-d-essais-sur-le-rer-a/

Электропоезда Франции
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 2010 году
Двухэтажные поезда